De zestiende editie van het ATP-toernooi van Viña del Mar werd gehouden van 29 januari tot 4 februari 2007 in het Chileense Viña del Mar en maakte deel uit van de ATP International Series. De officiële benaming van het toernooi is de Movistar Open. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van het Centro de Tenis Las Salinas.

In het enkelspel werd geëxperimenteerd met een Round Robin systeem ter vervanging van de eerste en tweede ronde.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Enkelspel

Round Robin # 1

Round Robin # 2

Round Robin # 3

Round Robin # 4

Round Robin # 5

Round Robin # 6

 Diego Junqueira verving Gastón Gaudio

Laatste 8

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Vina del Mar
ATP-toernooi van Viña del Mar